La First Division 1926-1927 è stata la 35ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 28 agosto 1926 e il 7 maggio 1927 e concluso con la vittoria del , al suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Jimmy Trotter () con 37 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Second Division 1926-1927
FA Cup 1926-1927

Collegamenti esterni

Calcio nel 1926
Calcio nel 1927
1926